Le xian de Qinghe (清河) est une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine ;
 Le district de Qinghe (清河) est une subdivision administrative de la province du Jiangsu en Chine ;
 Le district de Qinghe (清河) est une subdivision administrative de la province du Liaoning en Chine ;
 Le xian de Qinggil (en chinois Qinghe 青河 Qīnghé) est une subdivision administrative de la région autonome du Xinjiang en Chine.
 La ferme de Qinghe, un des centres de détention du laogai.
Homonymie de toponyme